Příjmení Tarkovskij () má více nositelů:

 Andrej Tarkovskij (1932–1986), ruský režisér, scenárista a herec
 Arsenij Tarkovskij (1907–1989), ruský básník a překladatel 

Ruská příjmení